Slope (eng.: Steigung) steht für:
 Steigungsparameter, Parameter in der Regressionsanalyse
 Course Rating und Slope, Golfbegriff
 Dual-Slope-Verfahren, Funktionsprinzip eines Analog-Digital-Umwandlers 
 Visual Approach Slope Indicator (VASI) optisches System für Piloten 
 Slippery-Slope-Argument, rhetorischer Begriff
 Clapeyron-Slope, Druck-Temperatur-Abhängigkeit von Phasentransformationen von Mineralstrukturen 

Geografisches:
 North Slope Region im US-Bundesstaat Alaska
 North Slope Borough  Bezirk im US-Bundesstaat Alaska 
 Slope County im US-Bundesstaat North Dakota 

Siehe auch
Sunny Slope